Enric Ferrer i Rodrigo (Barcelona, 15 de juliol de 1842 - ?) pianista i compositor català.
 Enric Ferrer (músic)
 Enric Ferrer Mir, president de l'Ateneu Hortenc
 Enric Ferrer (periodista), redactor de Solidaridad Obrera (diari)
 Enric Ferrer Solivares, editor
 Enric Ferrer Castelló, motociclista
 Enric Ferrer Busquets, compositor